Ханс Хубер:
 Хубер, Ханс (1852—1921) — швейцарский композитор, пианист и педагог.
 Хубер, Ханс (род. 1934) — немецкий борец и боксёр.